La cathédrale arménienne Saint-Jean-Baptiste de Paris est une cathédrale de l'Église apostolique arménienne située dans le 8 arrondissement de Paris, au 15 de la rue Jean-Goujon.

Historique 
La pose de la première pierre a lieu le  en présence de  Kévork Utudjian (1851-1919). Elle est construite entre 1902 et 1904 grâce à Alexandre Mantachiants (ou Mantachev), richissime Arménien originaire de Tbilissi ayant fait fortune dans le pétrole et qui achète le terrain pour .

À partir de sa fondation en  par le catholicos Garéguine II Nersissian, la cathédrale est le siège du Diocèse arménien de France.

Devant la cathédrale sont installées une pierre-croix du XIII siècle et une statue en hommage aux volontaires arméniens de l'armée française morts pour la France durant la Première Guerre mondiale.

L'orgue 
Orgue Danion-Gonzalez (1970) ; 2 claviers de 61 notes et pédalier de 32 notes ; transmissions électriques ; 17 jeux (15 réels).

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Diaspora arménienne en France
 Église apostolique arménienne

Liens externes 
 
 
 .
 Orgues de Paris Composition de l'instrument.

Jean-Baptiste
Édifice religieux dans le 8e arrondissement de Paris
Saint-Jean-Baptiste
Paris
Diaspora arménienne en France
Paris
Paris